Ribe lahko pomeni:
 nadrazred vretenčarjev, ki živi v vodi - glej ribe (Pisces)
 dansko okrožje, občina in mesto - glej Ribe, Danska
 slovenski nadimek za Piperjevo dvomotorno letalo - glej Piper Aerostar